Photinus est originellement la latinisation du prénom grec . En français on le transcrit en « Photin ».

Sciences et techniques 
 En biologie, Photinus est un genre d'insectes coléoptères, des lucioles de la famille des Lampyridae (sous-famille des Lampyrinae).

Anthroponyme 
  est un gouverneur et chef militaire byzantin, actif dans les années 820.
 Photinus de Sirmium (300-376) est un disciple de Marcel d'Ancyre, évêque de Sirmium (Pannonie).
  est un disciple d'Acace de Constantinople, diacre et patriarche de Constantinople de 471 à 489.